Desa Wlahar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wlahar (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,13), Jawa Tengah, 
 Desa Wlahar (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Desa Wlahar (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 109,08), Jawa Tengah, 
 Desa Wlahar (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 108,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar